Ivana Buljubašić Srb (1990.) diplomirala je hrvatski jezik i književnost nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2015. godine te iste godine upisuje Poslijediplomski sveučilični doktorski studij "Književnost i kulturni identitet".

Za vrijeme diplomskog studija bila je članicom studijskog kolektiva Hikos Mash-up, urednicom studentskog časopisa Hrvatistika, suurednica studentskog zbornika Sve je to movie! te inicijatoricom Međunarodne studentske konferencije Pontes poeticae. Od 2011. sudjeluje na većem broju znanstvenih i studentskih skupova, objavljuje znanstvene i stručne radove te književnu kritiku. U 2018. objavila je znanstvenu studiju "Oulipo i književnost ograničenja". Nagrađena je Pohvalom za izvannastavne aktivnosti Filozofskog fakulteta u Osijeku (ak. g. 2013./2014.), Rektorovom nagradom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera (ak. g. 2013./2014.), Pohvalom summa cum laude Filozofskog fakulteta u Osijeku (2015.), Poveljom uspješnosti Julija Benešića za kritičarske doprinose (2016.) te Nagradom „Josip i Ivan Kozarac“ za znanstvenu knjigu godine (2019.).
Izlaganjima sudjeluje na znanstvenim skupovima iz područja književne znanosti, znanstvene radove objavljuje u domaćim i stranim publikacijama, kao i književne kritike, osvrte, eseje i prikaze. 
Članica je Matice hrvatske i Instituta Andizet.

Objavljeno 
(popis nepotpun)
Oulipo i književnost ograničenja, Naklada Ljevak, 2019., nagradom Josip i Ivan Kozarac za znanstvenu knjigu godine

Nagrade 
Povelja uspješnosti Julija Benešića za kritičarske doprinose 2016. godine  
 Nagrada Josip i Ivan Kozarac za znanstvenu knjigu 2019. godine dodijeljenu knjizi Oulipo i književnost ograničenja

Vanjske poveznice 

Akademski profil na platformi Academia.edu

Izvori 

Hrvatski književni kritičari
Hrvatski kroatisti